Kolhapur steht für:

 Kolhapur, Stadt in Indien
 Kolhapur (Distrikt), Distrikt in Indien
 Kolhapur (Staat), ehemaliger Fürstenstaat in Indien